Uniondale kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Uniondale (Indiana)
Uniondale (New York)
Uniondale (Zuid-Afrika)